Entre a Mi Mundo () — третий студийный альбом американской певицы Селены, выпущенный 6 мая 1992 года; переиздан 22 сентября 2002 года как часть коллекции Selena: 20 Years of Music с бонус-треками и заметками о Селене от её семьи, друзей и участников группы .

История создания 
После выпуска альбома Ven Conmigo 12 ноября 1990 года, Селена решила отложить запись песен для следующего альбома. Певица продолжила свой короткий тур Ven Conmigo Tour и впервые выступила в Сальвадоре и спела дуэтом с сальвадорским певцом Альваро Торресом корридо-балладу «Buenos Amigos». В то время, Селена также была увлечена отношениями с рок-гитаристом Крисом Пересом, которому было предложено присоединиться к группе Selena y Los Dinos. Их отношения начались вскоре посло того, как Перес присоединился к группе. Отцу и менеджеру Селены, Эйбрахаму Кинтанилья младшему Перес не нравился, так как он полагал, что он полная противоположность "чистого образа" его детей и отклонил его. Певица была предупреждена, что не должна видеться с Пересом, иначе группа Selena y Los Dinos будет расформирована. Селена игнорировала пожелания отца и продолжала тайно встречаться с Крисом, и 2 апреля 1992 года они сбежали. Кинтанилья младший принял их отношения после побега, а также раскаялся, чувствуя, что оказывал давление на дочь. После побега, Селена решила выпустить альбом с ещё большим влиянием техано и мексиканской музыки. Её брат и продюсер её музыки, А.Б. Кинтанилья III вернулся в качестве основного автора песен, в то время как участники группы: клавишник Рики Вела и бэк-вокалист Пит Астудильо помогали ему в написании материала для нового альбома.

Отзывы критиков 
Многие музыкальные критики считали Entre a Mi Mundo «прорывным альбомом» для Селены.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Селены
Латиноамериканские альбомы
Альбомы на испанском языке